R171 ou R-171 peut faire référence à :
 Mercedes-Benz SLK (R171), deuxième génération de la Mercedes-Benz Classe SLK ;
 Route québécoise 171 (R-171), reliant Scott à Lévis.